Biesingen ist der Name folgender Orte:
 Biesingen (Bad Dürrheim) 
 Biesingen (Blieskastel)

Siehe auch:
 Bisingen
 Biesinger